La expresión grado de libertad puede tener diferentes significados:

 Grado de libertad en estadística;
 Grado de libertad en física;
 Grado de libertad en ingeniería, para un mecanismo o una estructura;
 Grado de libertad en el marco de la regla de las fases de Gibbs;
 Grado de libertad en geomorfología fluvial;
 Grado de libertad matemática, o dimensión.